La Copa del Món d'escacs de 2017 fou un torneig d'escacs per eliminació directa amb 128 jugadors, disputat entre l'1 i el 25 de setembre de 2017, a Tbilissi (Geòrgia).

Fou guanyat pel Gran Mestre armeni Levon Aronian. Fou la segona vegada que guanyà la Copa del Món d'escacs, 12 anys després de la seva primera victòria en el 2005.

Els dos jugadors finalistes del torneig, Aronian i Ding Liren, es classificaren pel Torneig de Candidats pel Campionat del món de 2018.

Format 
Els matxs constaven de dues partides (llevat de la final, a quatre partides). Els jugadors tenien 90 minuts pels primers 40 moviments, més 30 minuts per la resta de la partida, amb un increment de 30 segons per moviment des del començament de la partida. En cas que el matx estigués empatat després de les partides regulars, es jugava un tie break al día següent. El format del tie break era:
 Es jugaven dues partides semiràpides (25 minuts més 10 segons d'increment).
 Si encara persistia l'empat, es jugaven dues partides ràpides (de 10 minuts més 10 segons d'increment).
 Si encara persistia l'empat, es jugaven dues partides de blitz (5 minuts més 3 segons d'increment).
 Si encara persistia l'empat, es jugaria una partida per sistema armageddon (les blanques han de guanyar, a les negres els serveixen les taules. Les blanques tindrien cinc minuts, i les negres quatre, i ambdós jugadors tindrien un increment de tres segons per moviment començant al moviment 61.

Premis en metàl·lic

Participants 
Els participants estan ordenats pel seu Elo FIDE d'agost de 2017. Tots els jugadors són GM llevat que s'indiqui el contrari expressament.

<Li> , 2822 (Campió del Món)
<Li> , 2810 (R)
<Li> , 2807 (R)
<Li> , 2803 (R)
<Li> , 2799 (R)
<Li> , 2797 (R)
<Li> , 2792 (R)
<Li> , 2789 (R)
<Li> , 2783 (R)
<Li> , 2783 (R)
<Li> , 2777 (R)
<Li> , 2773 (WC)
<Li> , 2772 (WC)
<Li> , 2753 (AS16)
<Li> , 2751 (R)
<Li> , 2751 (WC)
<Li> , 2745 (E16)
<Li> , 2744 (R)
<Li> , 2744 (R)
<Li> , 2743 (R)
<Li> , 2742 (ON)
<Li> , 2739 (AS16)
<Li> , 2738 (R)
<Li> , 2737 (E16)
<Li> , 2734 (WC)
<Li> , 2731 (E17)
<Li> , 2729 (R)
<Li> , 2728 (E17)
<Li> , 2728 (ACP)
<Li> , 2724 (E16)
<Li> , 2717 (E16)
<Li> , 2715 (E17)
<Li> , 2710 (AS17)
<Li> , 2710 (R)
<Li> , 2707 (E16)
<Li> , 2707 (E17)
<Li> , 2706 (R)
<Li> , 2702 (AS17)
<Li> , 2702 (E16)
<Li> , 2702 (E17)
<Li> , 2696 (E16)
<Li> , 2695 (E17)
<Li> , 2693 (AS17)
<Li> , 2692 (E17)
<Li> , 2692 (PN)
<Li> , 2687 (E16)
<Li> , 2687 (E16)
<Li> , 2682 (Z2.1)
<Li> , 2680 (AF)
<Li> , 2677 (PN)
<Li> , 2675 (R)
<Li> , 2675 (E17)
<Li> , 2666 (E16)
<Li> , 2665 (E17)
<Li> , 2662 (Z2.1)
<Li> , 2660 (E17)
<Li> , 2654 (E17)
<Li> , 2654 (E16)
<Li> , 2652 (E17)
<Li> , 2652 (PN)
<Li> , 2652 (E17)
<Li> , 2650 (E16)
<Li> , 2650 (Z2.5)
<Li> , 2648 (E16)

<Li> , 2648 (AM17)
<Li> , 2646 (E17)
<Li> , 2646 (E17)
<Li> , 2645 (E16)
<Li> , 2644 (E16)
<Li> , 2644 (E16)
<Li> , 2643 (AM17)
<Li> , 2642 (E17)
<Li> , 2641 (Z2.4)
<Li> , 2641 (AM16)
<Li> , 2640 (E16)
<Li> , 2640 (E17)
<Li> , 2633 (J16)
<Li> , 2629 (AM16)
<Li> , 2629 (Z3.3)
<Li> , 2628 (E17)
<Li> , 2627 (Z2.1)
<Li> , 2627 (E16)
<Li> , 2620 (AM17)
<Li> , 2618 (AS16)
<Li> , 2615 (E17)
<Li> , 2614 (AM17)
<Li> , 2606 (E16)
<Li> , 2596 (E17)
<Li> , 2591 (E16)
<Li> , 2590 (ON)
<Li> , 2589 (AS16)
<Li> , 2586 (E16)
<Li> , 2585 (ON)
<Li> , 2580 (E17)
<Li> , 2580 (J15)
<Li> , 2580 (AM16)
<Li> , 2579 (AM17)
<Li> , 2579 (Z3.7)
<Li> , 2577 (PN)
<Li> , 2576 (AS16)
<Li> , 2575 (AS17)
<Li> , 2573 (E16)
<Li> , 2573 (AM17)
<Li> , 2565 (AM16)
<Li> , 2556 (N)
<Li> , 2555 (AS17)
<Li> , 2551 (E17)
<Li> , 2545 (PN)
<Li> , 2543 (Z2.3)
<Li> , 2537 (Z2.5)
<Li> , 2533 (Z3.1)
<Li> , 2531 (Z2.4)
<Li> , 2529 (Z3.4)
<Li> , 2525 (E16)
<Li> , 2522 (Z2.2)
<Li> , 2519 (ON)
<Li> , 2508 (Z3.6)
<Li> , 2487 (Z4.1)
<Li> , 2478 (Z3.3)
<Li> , 2455 (Z4.2)
<Li> , 2455 (Z3.4)
<Li> , 2454 (Z3.2)
<Li> , 2451 (Z3.5)
<Li> , 2449 (AF)
<Li> , 2427 (Z3.5)
<Li> , 2398 (Z4.3)
<Li> , 2377 (Z2.3)
<Li> , 2255 (Z4.4)

Vies de classificació 

 Campió del Món (1)
 WC: Semifinalistes de la Copa del Món d'escacs de 2015 (4)
 J15 i J16: Campions del món juvenils 2015 i 2016 (2)
 R: Elo (mitjana del Elos publicats entre el febrer de 2016 i el gener de 2017) (19)
 E16 i E17: Campions d'Europa individual 2016 (23) i 2017 (22)
 AM16 and AM17: Campions d'Amèrica Continental 2016 (4) i 2017 (6)
 AS16 i AS17: Campions d'Àsia 2016 (5) i 2017 (5)

 AF: Campionat d'escacs de l'Àfrica 2017 (2)
 Campionat d'escacs Nòrdic (N), Z2.1 (3), Z2.2 (1), Z2.3 (2), Z2.4 (2), Z2.5 (2), Z3.1 (1), Z3.2 (1), Z3.3 (2), Z3.4 (2), Z3.5 (2), Z3.6 (1), Z3.7 (1), Z4.1 (1), Z4.2 (1), Z4.3 (1), Z4.4 (1): torneigs Zonals
 ACP: La millor posició dels participants del ACP Tour que no hagin estat classificats en els criteris anteriors (1)
 PN: Nominat pel President de la FIDE (5)
 ON: Nominat per l'organització (4)

Resultats, rondes 1–4

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Resultats, rondes 5–7

Final

Referències

Enllaços externs 
 

Competicions d'escacs a Geòrgia
Competicions d'escacs del 2017
Copa del Món d'escacs